Vredespark (Zwijndrecht)
Vredespark (tramhalte)